Jaworznia (gromada 1954–1961) (powiat kielecki)
 Jaworznia (gromada 1966–1972) (powiat kielecki)